Studenec può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Studenec, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Studenec, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Studenec, comune del distretto di Levoča, nella regione di Prešov